Sara Casasnovas Benejam e Jesus Curiel erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Linda Jansson e Peter Forsström hanno battuto in finale 6–2, 6–4  Lionel Chipolina e Lee Whitwell.

Tabellone

Tabellone principale

Note 
 

Tennis agli Island Games 2011